Щукозеро — посёлок в Мурманской области. Входит в ЗАТО город Североморск. Расположен в 7 км от города, на берегах реки Средняя у впадения её в озеро Щукозеро. В посёлке находятся совхоз «Североморец» и дом отдыха. В 2008 году деревянный автомобильный мост через реку заменили на железобетонный.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 712 человек, из них 459 мужчин (64,5 %) и 253 женщины (35,5 %). В 2002 году в посёлке проживало 1218 человек.

Примечания